Hanna Krabbe (née en 1945), une membre de la première génération de la Fraction armée rouge ;
  (1831–1917), un parasitologue danois ;
 Jeroen Krabbé (1944-), un acteur, réalisateur et producteur de cinéma néerlandais ;
Karen Iversdatter Krabbe (1637-1702), noble norvégienne ;
 Katrin Krabbe (née en 1969), une athlète allemande ;
 Knud Krabbe (3 mars 1885 – 8 mai 1961), neurologue danois, il a décrit et donné le nom à cet maladie, Maladie de Krabbe.
  (né en 1951), un ornithologue danois ;
 Nikolaï Karlovitch Krabbe (1814 – 1876), un amiral de la Marine impériale de Russie ;
 Tim Krabbé (1943-), un écrivain, journaliste, coureur cycliste et joueur d'échecs néerlandais.

Divers 
 Maladie de Krabbe, une maladie lysosomale.
Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme néerlandais